Partia Socjalliberalna (Belgia)
 Partia Socjalliberalna (Mołdawia)
 Partia Socjalliberalna (Tunezja)

Zobacz też